Croissant sportif de M'saken, club de football tunisien.
 Croissant sportif de M'saken, club de handball tunisien.
 Croissant sportif de M'saken, club de rugby à XV tunisien, devenu l'Avenir sportif de M'saken.